een tropische storm, cycloon, orkaan of tyfoon met de naam Alex. De naam Alex is tot op heden wereldwijd gebruikt voor in totaal 11 tropische orkanen.

In de noordelijke Atlantische Oceaan:
 Tropische storm Alex (1998)
 Alex (orkaan, 2004)
 Alex (orkaan, 2010)
 Alex (orkaan, 2016)

In het westen van de Grote Oceaan
 Tropische storm Alex (1980) (T8020, 24W)
 Tyfoon Alex (1984) (T8403, 03W, Biring)
 Tyfoon Alex (1987) (T8708, 08W, Etang)
 Tropische storm Alex (1998) (19W,..)

In het zuiden van de Indische Oceaan:
 Alex (cycloon, 1981)
 Alex (cycloon, 1990)
 Alex (cycloon, 2001)